«Безопасное освещение» () — американский драматический фильм 2015 года, написанный и срежиссированный Тони Алуписом. В фильме снялись Эван Питерс, Джуно Темпл и Кевин Алехандро. Премьера фильма состоялась 17 апреля 2015 года на кинофестивале в Нэшвилле.

Фильм был выпущен ограниченным тиражом и на сервисах видео по запросу 17 июля 2015 года компанией ARC Entertainment.

Сюжет 
Молодой парень с церебральным параличом увлекается фотографией и мечтает участвовать в фотоконкурсе. Для конкурса он хочет запечатлеть калифорнийские маяки, но у него нет возможности отправиться в путешествие по побережью.

В ролях 

 Эван Питерс — Чарльз
 Джуно Темпл — Вики
 Кевин Алехандро — Скид
 Меган Джетт Мартин — Шерон
 Джейсон Бех — Эрик
 Ариэль Уинтер — Кейт
 Мэттью Зифф — Кайл
 Дон Старк — Джек Кэмпбелл
 Эвер Кэррадайн — Лоис
 Кристин Лахти — Пег
 Джоэль Гретч — мистер Салливан
 Рома Маффиа — Роза
 Гиги Райс — Лилиан
 Уилл Пельтц — Джейсон

Примечания

Ссылки 
Рецензии
 
 

Фильмы США 2015 года
Независимые фильмы США